Nogometni klubovi u Hrvatskoj:
 NK Istra 1961 Pula 
 NK Istra Pula
 NK Istra Tar